Den Namen USS Anchorage erhielten zwei Schiffe der United States Navy:

 USS Anchorage (LSD-36), ein Docklandungsschiff der Anchorage-Klasse, in Dienst von 1969 bis 2003.
 USS Anchorage (LPD-23), ein Amphibious Transport Dock der San-Antonio-Klasse, in Dienst seit 2013.

Anchorage
Anchorage